De tweede etappe  van de Ronde van Italië 2015 werd verreden op 10 mei 2015. De renners reden een vlakke rit van 177 kilometer van Albenga naar Genua, met daar onderweg één heuvel. De Italiaan Elia Viviani eiste in een massasprint de dagzege voor zich op.

Verloop 
De Nederlander Bert-Jan Lindeman zat in de vluchtgroep samen met Łukasz Owsian, Eugert Zhupa (de eerste Albanees ooit in de Ronde van Italië), Marco Frapporti en Giacomo Berlato. Frapporti won de tussensprints, maar Lindeman kwam als eerste over op de enige heuvel van de dag, waardoor hij een dag later in de bergtrui mocht rijden. Op tien kilometer voor het einde was het sprookje van de vroege vluchters voorbij en werden ze ingerekend. De slotfase werd gekenmerkt door valpartijen: Domenico Pozzovivo, een van de favorieten voor het klassement, verloor ruim een minuut. Grootste slachtoffer bleek de Belg Pieter Serry; hij moest zelfs opgeven.

In de sprint had de Italiaan Sacha Modolo goede papieren, maar een manoeuvre van zijn landgenoot Giacomo Nizzolo dwong Modolo tot inhouden. Een derde Italiaan, Elia Viviani, wist in de laatste meters de Nederlander Moreno Hofland nog in te halen en de rit te winnen. De derde plek was weggelegd voor de Duitser André Greipel. Michael Matthews nam de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Simon Gerrans.

Tussensprints

Bergsprint

Meeste kopkilometers 

De dagprijs ging naar Owsian omdat hij (135) hoger in de rituitslag eindigde dan Zhupa (178).

Uitslag

Klassementen

Overige klassementen

Opgaves 
  Ramón Carretero (Southeast)
  Pieter Serry (Etixx-Quick Step)

Etappe 02
Sport in Genua